María de Baden (en alemán, Marie von Baden; Karlsruhe, 20 de noviembre de 1834 - Amorbach, 21 de noviembre de 1899) fue la tercera hija y séptimo vástago del gran duque Leopoldo I de Baden (1790-1852) y de su esposa, la princesa Sofía Guillermina de Suecia (1801-1865). Era princesa de Leiningen a través de su matrimonio con Ernesto Leopoldo, 4º príncipe de Leiningen.

Familia 

María nació el 20 de noviembre de 1834, en Karlsruhe como María Amalia, princesa y margravina de Baden. Ella era la tercera hija y séptimo vástago del gran duque Leopoldo I de Baden y de la princesa Sofía Guillermina de Suecia.

El padre de María, el gran duque Leopoldo, descendía de una rama morganática de la familia Baden (su madre era Luisa Carolina de Hochberg, una noble) y así no tenía derecho a un estatus principesco o derechos soberanos de la Casa de Zähringen de Baden. Sin embargo, en 1830 ascendió al trono del Gran Ducado de Baden después de que se extinguiera la línea masculina principal de la familia. Leopoldo fue considerado el primer gobernante alemán que sostuvo en su país reformas liberales. Su madre, Sofía Guillermina de Suecia, era una hija del rey Gustavo IV Adolfo de Suecia y de Federica de Baden.

Matrimonio e hijos 
El 11 de septiembre de 1858 en Karlsruhe, María contrajo matrimonio con el príncipe Ernesto Leopoldo de Leiningen (1830-1904), el mayor de los dos hijos varones del príncipe Carlos Federico de Leiningen (1804-1856), y de la condesa María Klebelsberg (1806-1880). El príncipe Carlos de Leiningen era el hermanastro materno de la reina Victoria del Reino Unido. Tuvieron dos hijos:

Alberta (24 de diciembre de 1863 - 30 de agosto de 1901). Soltera y sin descendencia.
Emico (18 de enero de 1866 - 18 de julio de 1939); se convirtió en el 5º príncipe de Leiningen a la muerte de su padre en 1904. Desposó a la princesa Feodora de Hohenlohe-Langenburg (1866-1932), con descendencia.

Títulos y estilos 
 20 de noviembre de 1834 - 11 de septiembre de 1858: Su Alteza Gran Ducal la princesa María de Baden.
 11 de septiembre de 1858 - 21 de noviembre de 1899: Su Alteza Gran Ducal la princesa de Leiningen.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Marie Amelie Prinzessin von Baden
Portrait at the NPG 

Casa de Zähringen
Karlsruhe
Princesas de Baden
Casa de Leiningen
Princesas de Leiningen
Nacidos en Karlsruhe